Heinrich II z Dischingen (zm. 1231) – biskup Eichstätt w latach 1228–1231.

Przypisy 

Eichstätt
Zmarli w 1231